Ел Охитал има више значења:

 Ел Охитал (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Охитал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охитал (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охитал (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охитал (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Охитал (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Охитал, Лос Игос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Охитал (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охитал (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охитал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охитал (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охитал (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охитал (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охитал (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Охитал (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику